Seznam poštnih številk v Sloveniji.

Naziv pošte in poštna številka

A 
 Adlešiči - 8341
 Ajdovščina - 5270
 Ankaran/Ancarano - 6280
 Apače - 9253
 Artiče - 8253

B 
 Begunje na Gorenjskem - 4275
 Begunje pri Cerknici - 1382
 Beltinci - 9231
 Benedikt - 2234
 Bežigrad - 1113
 Bistrica ob Dravi - 2345
 Bistrica ob Sotli - 3256
 Bizeljsko - 8259
 Blagovica - 1223
 Blanca - 8283
 Bled - 4260
 Blejska Dobrava - 4273
 Bodonci - 9265
 Bogojina - 9222
 Bohinjska Bela - 4263
 Bohinjska Bistrica - 4264
 Bohinjsko jezero - 4265
 Borovnica - 1353
 Boštanj - 8294
 Bovec - 5230
 Branik - 5295
 Braslovče - 3314
 Breginj - 5223
 Brestanica - 8280
 Bresternica - 2354
 Brezje - 4243
 Brezovica pri Ljubljani - 1351
 Brežice - 8250
 Brnik aerodrom - 4210
 Brusnice - 8321
 Buče - 3255
 Bučka - 8276

C 
 Cankova - 9261
 Celje - 3000
 Cerklje na Gorenjskem - 4207
 Cerklje ob Krki - 8263
 Cerknica - 1380
 Cerkno - 5282
 Cerkvenjak - 2236
 Ceršak - 2215
 Cirkovce - 2326
 Cirkulane - 2282
 Col - 5273

Č 
 Čatež ob Savi - 8251
 Čemšenik - 1413
 Čepovan - 5253
 Črenšovci - 9232
 Črna na Koroškem - 2393
 Črni Kal - 6275
 Črni Vrh nad Idrijo - 5274
 Črniče - 5262
 Črnomelj - 8340

D 
 Dekani - 6271
 Deskle - 5210
 Destrnik - 2253
 Divača - 6215
 Dob - 1233
 Dobje pri Planini - 3224
 Dobova - 8257
 Dobovec, Trbovlje - 1423
 Dobravlje - 5263
 Dobrna - 3204
 Dobrnič - 8211
 Dobrova - 1356
 Dobrovnik/Dobronak - 9223
 Dobrovo v Brdih - 5212
 Dol pri Hrastniku - 1431
 Dol pri Ljubljani - 1262
 Dole pri Litiji - 1273
 Dolenja vas - 1331
 Dolenjske Toplice - 8350
 Domžale - 1230
 Dornava - 2252
 Dornberk - 5294
 Draga - 1319
 Dragatuš - 8343
 Dramlje - 3222
 Dravograd - 2370
 Duplje - 4203
 Dutovlje - 6221
 Dvor - 8361

E

F 
 Fala - 2343
 Fokovci - 9208
 Fram - 2313
 Frankolovo - 3213

G 
 Gabrovka - 1274
 Globoko - 8254
 Godovič - 5275
 Golnik - 4204
 Gomilsko - 3303
 Gorenja vas - 4224
 Gorica pri Slivnici - 3263
 Gorišnica - 2272
 Gornja Radgona - 9250
 Gornji Grad - 3342
 Gozd - Martuljek - 4282
 Gračišče - 6272
 Grad - 9264
 Gradac - 8332
 Grahovo - 1384
 Grahovo ob Bači - 5242
 Grgar - 5251
 Griže - 3302
 Grobelno - 3231
 Grosuplje - 1290

H 
 Hajdina - 2288
 Hinje - 8362
 Hoče - 2311
 Hodoš/Hodos - 9205
 Horjul - 1354
 Hotedršica - 1372
 Hrastnik - 1430
 Hruševje - 6225
 Hrušica - 4276

I 
 Idrija - 5280
 Ig - 1292
 Ilirska Bistrica - 6250
 Ilirska Bistrica - Trnovo - 6251
 Ivančna Gorica - 1295
 Ivanjkovci - 2259
 Izlake - 1411
 Izola/Isola - 6310

J 
 Jagodje - 6311
 Jakobski Dol - 2222
 Jarenina - 2221
 Jelšane - 6254
 Jesenice - 4270
 Jesenice - 8261
 Jurklošter - 3273
 Jurovski Dol - 2223
 Juršinci - 2256

K 
 Kal nad Kanalom - 5214
 Kalobje - 3233
 Kamna Gorica - 4246
 Kamnica - 2351
 Kamnik - 1240
 Kanal - 5213
 Kapele - 8258
 Kapla - 2362
 Kidričevo - 2325
 Kisovec - 1412
 Knežak - 6253
 Kobarid - 5222
 Kobilje - 9227
 Kočevje - 1330
 Kočevska Reka - 1338
 Kog - 2276
 Kojsko - 5211
 Komen - 6223
 Komenda - 1218
 Koper/Capodistria - 6000
 Koprivnica - 8282
 Kostanjevica na Krasu - 5296
 Kostanjevica na Krki - 8311
 Košana - 6256
 Kotlje - 2394
 Kozina - 6240
 Kozje - 3260
 Kranj - 4000
 Kranjska Gora - 4280
 Kresnice - 1281
 Križe - 4294
 Križevci - 9206
 Križevci pri Ljutomeru - 9242
 Krka - 1301
 Krmelj - 8296
 Kropa - 4245
 Krška vas - 8262
 Krško - 8270
 Kuzma - 9263

L 
 Laporje - 2318
 Laško - 3270
 Laze v Tuhinju - 1219
 Lenart v Slovenskih goricah - 2230
 Lendava/Lendva - 9220
 Lesce - 4248
 Lesično - 3261
 Leskovec pri Krškem - 8273
 Libeliče - 2372
 Limbuš - 2341
 Litija - 1270
 Ljubečna - 3202
 Ljubljana - 1000
 Ljubljana p.p. - 1001
 Ljubljana - Brod - 1133
 Ljubljana - Črnuče - 1231
 Ljubljana - Dobrunje - 1261
 Ljubljana - Dravlje - 1117
 Ljubljana - Koseze - 1118
 Ljubljana - Nove Jarše - 1122
 Ljubljana - Polje - 1260
 Ljubljana - Šentvid - 1210
 Ljubljana - Šiška - 1107
 Ljubljana - Šmartno - 1211
 Ljubno ob Savinji - 3333
 Ljutomer - 9240
 Loče - 3215
 Log pod Mangartom - 5231
 Log pri Brezovici - 1358
 Logatec - 1370
 Loka pri Zidanem Mostu - 1434
 Loka pri Žusmu - 3223
 Lokev - 6219
 Loški Potok - 1318
 Lovrenc na Dravskem polju - 2324
 Lovrenc na Pohorju - 2344
 Luče - 3334
 Lukovica - 1225

M 
 Mačkovci - 9202
 Majšperk - 2322
 Makole - 2321
 Mala Nedelja - 9243
 Malečnik - 2229
 Marezige - 6273
 Maribor - 2000
 Marjeta na Dravskem polju - 2206
 Markovci - 2281
 Martjanci - 9221
 Materija - 6242
 Mavčiče - 4211
 Medvode - 1215
 Mengeš - 1234
 Metlika - 8330
 Mežica - 2392
 Miklavž na Dravskem polju - 2204
 Miklavž pri Ormožu - 2275
 Miren - 5291
 Mirna - 8233
 Mirna Peč - 8216
 Mislinja - 2382
 Mojstrana - 4281
 Mokronog - 8230
 Moravče - 1251
 Moravske Toplice - 9226
 Most na Soči - 5216
 Mostec - 8257
 Motnik - 1221
 Mozirje - 3330
 Murska Sobota - 9000
 Muta - 2366

N 
 Naklo - 4202
 Nazarje - 3331
 Notranje Gorice - 1357
 Nova Cerkev - 3203
 Nova Gorica - 5000
 Nova vas - 1385
 Novo mesto - 8000

O 
 Obrov - 6243
 Odranci - 9233
 Oplotnica - 2317
 Orehova vas - 2312
 Ormož - 2270
 Ortnek - 1316
 Osilnica - 1337
 Otočec - 8222
 Ožbalt - 2361

P 
 Pernica - 2231
 Pesnica pri Mariboru - 2211
 Petrovci - 9203
 Petrovče - 3301
 Piran/Pirano - 6330
 Pišece - 8255
 Pivka - 6257
 Planina - 6232
 Planina pri Sevnici - 3225
 Pobegi - 6276
 Podbočje - 8312
 Podbrdo - 5243
 Podčetrtek - 3254
 Podgorci - 2273
 Podgorje, Koper - 6216
 Podgorje - 2381
 Podgrad - 6244
 Podkum - 1414
 Podlehnik - 2286
 Podnanos - 5272
 Podnart - 4244
 Podplat - 3241
 Podsreda - 3257
 Podvelka - 2363
 Pohorje - 2208
 Polenšak - 2257
 Polhov Gradec - 1355
 Poljane nad Škofjo Loko - 4223
 Poljčane - 2319
 Polšnik - 1272
 Polzela - 3313
 Ponikva - 3232
 Portorož/Portorose - 6320
 Postojna - 6230
 Pragersko - 2331
 Prebold - 3312
 Preddvor - 4205
 Prem - 6255
 Preserje - 1352
 Prestranek - 6258
 Prevalje - 2391
 Prevorje - 3262
 Primskovo - 1276
 Pristava pri Mestinju - 3253
 Prosenjakovci/Partosfalva - 9207
 Prvačina - 5297
 Ptuj - 2250
 Ptuj - Breg - 2251
 Ptujska Gora - 2323
 Puconci - 9201

R 
 Rače - 2327
 Radeče - 1433
 Radenci - 9252
 Radlje ob Dravi - 2360
 Radomlje - 1235
 Radovljica - 4240
 Raka - 8274
 Rakek - 1381
 Rateče - Planica - 4283
 Ravne na Koroškem - 2390
 Rečica ob Savinji - 3332
 Renče - 5292
 Ribnica - 1310
 Ribnica na Pohorju - 2364
 Rimske Toplice - 3272
 Rob - 1314
 Ročinj - 5215
 Rogaška Slatina - 3250
 Rogašovci - 9262
 Rogatec - 3252
 Rovte - 1373
 Ruše - 2342

S 
 Sava - 1282
 Sečovlje/Sicciole - 6333
 Selca - 4227
 Selnica ob Dravi - 2352
 Semič - 8333
 Senovo - 8281
 Senožeče - 6224
 Sevnica - 8290
 Sežana - 6210
 Sladki Vrh - 2214
 Slap ob Idrijci - 5283
 Slovenj Gradec - 2380
 Slovenska Bistrica - 2310
 Slovenske Konjice - 3210
 Smlednik - 1216
 Soča - 5232
 Sodražica - 1317
 Solčava - 3335
 Solkan - 5250
 Sorica - 4229
 Sovodenj - 4225
 Spodnja Idrija - 5281
 Spodnji Duplek - 2241
 Spodnji Ivanjci - 9245
 Središče ob Dravi - 2277
 Srednja vas v Bohinju - 4267
 Sromlje - 8256
 Srpenica - 5224
 Stahovica - 1242
 Stara Cerkev - 1332
 Stari trg ob Kolpi - 8342
 Stari trg pri Ložu - 1386
 Starše - 2205
 Stoperce - 2289
 Stopiče - 8322
 Stranice - 3206
 Straža - 8351
 Struge - 1313
 Strunjan/Strugnano - 6323
 Studenec - 8293
 Suhor - 8331
 Sv. Ana v Slovenskih goricah - 2233
 Sv. Duh na Ostrem Vrhu - 2353
 Sv. Jurij ob Ščavnici - 9244
 Sv. Trojica v Slovenskih goricah - 2235
 Sveti Štefan - 3264
 Sveti Tomaž - 2258

Š 
 Šalovci - 9204
 Šempas - 5261
 Šempeter pri Gorici - 5290
 Šempeter v Savinjski dolini - 3311
 Šenčur - 4208
 Šentilj v Slovenskih goricah - 2212
 Šentjanž - 8297
 Šentjanž pri Dravogradu - 2373
 Šentjernej - 8310
 Šentjur - 3230
 Šentrupert pri Laškem - 3271
 Šentrupert na Dolenjskem - 8232
 Šentvid pri Stični - 1296
 Škocjan - 8275
 Škofije - 6281
 Škofja Loka - 4220
 Škofja vas - 3211
 Škofljica - 1291
 Šmarje - 6274
 Šmarje - Sap - 1293
 Šmarje pri Jelšah - 3240
 Šmarješke Toplice - 8220
 Šmartno na Pohorju - 2315
 Šmartno ob Dreti - 3341
 Šmartno ob Paki - 3327
 Šmartno pri Litiji - 1275
 Šmartno pri Slovenj Gradcu - 2383
 Šmartno v Rožni dolini - 3201
 Šoštanj - 3325
 Štanjel - 6222
 Štore - 3220

T 
 Tabor - 3304
 Teharje - 3221
 Tišina - 9251
 Tolmin - 5220
 Topolšica - 3326
 Trbonje - 2371
 Trbovlje - 1420
 Trebelno - 8231
 Trebnje - 8210
 Trnovo pri Gorici - 5252
 Trnovska vas - 2254
 Trojane - 1222
 Trzin - 1236
 Tržič - 4290
 Tržišče - 8295
 Turjak - 1311
 Turnišče - 9224

U 
 Uršna sela - 8323

V 
 Vače - 1252
 Vas - 1336
 Velenje - 3320
 Velika Loka - 8212
 Velika Nedelja - 2274
 Velika Polana - 9225
 Velike Lašče - 1315
 Veliki Gaber - 8213
 Veržej - 9241
 Videm - Dobrepolje - 1312
 Videm pri Ptuju - 2284
 Vinica - 8344
 Vipava - 5271
 Vir pri Domžalah - 1232
 Visoko - 4212
 Višnja Gora - 1294
 Vitanje - 3205
 Vitomarci - 2255
 Vodice - 1217
 Vojnik - 3212
 Volčja Draga - 5293
 Voličina - 2232
 Vransko - 3305
 Vremski Britof - 6217
 Vrhnika - 1360
 Vuhred - 2365
 Vuzenica - 2367

Z 
 Zabukovje nad Sevnico - 8292
 Zagorje ob Savi - 1410
 Zagradec - 1303
 Zavrč - 2283
 Zdole - 8272
 Zgornja Besnica - 4201
 Zgornja Korena - 2242
 Zgornja Kungota - 2201
 Zgornja Ložnica - 2316
 Zgornja Polskava - 2314
 Zgornja Velka - 2213
 Zgornje Gorje - 4247
 Zgornje Jezersko - 4206
 Zgornji Leskovec - 2285
 Zidani Most - 1432
 Zreče - 3214

Ž 
 Žabnica - 4209
 Žalec - 3310
 Železniki - 4228
 Žetale - 2287
 Žiri - 4226
 Žirovnica - 4274
 Žužemberk - 8360

Zunanje povezave 
 Seznam poštnih številk in pošt za naslavljanje

Slovenija
Pošta v Sloveniji